Chasselay, commune française de l'Isère
 Chasselay, commune française du Rhône, connue pour avoir été le lieu d'un massacre de soldats sénégalais commis par l'armée allemande pendant la bataille du Rhône en juin 1940 ;
 nécropole nationale de Chasselay, le cimetière militaire où ces soldats ont été inhumés en 1942.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France